Каличава — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Каличава, Григорий Максимович (1926 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Каличава, Тина Илларионовна (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.